45. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 10–11 lutego 1951 roku w szwajcarskim Davos. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Eisstadion po raz szósty (wcześniej w 1898, 1908, 1928, 1936 i 1938). Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Drugi tytuł mistrzowski wywalczył Norweg Hjalmar Andersen. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarzy z 12 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1951 w sportach zimowych
1951 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Łyżwiarstwo szybkie w Szwajcarii
Sport w Davos